Vaca o La Vaca puede referirse a:

Zoología 
 Vaca, animal;
Vaca marina chilota es una criatura acuática imaginaria;

Apellido 
 Vaca, apellido;

Geografía 
 La Vaca, población del Municipio Simón Bolívar, estado Zulia;
 Vaca Muerta, formación de Shale situado en la Cuenca Neuquina, Argentina;

Miscelánea 
 Vaca Sagrada, apodo del avión de Marcos Pérez Jiménez, usado a comienzos de los años 1950 cuando era dictador y presidente de Venezuela;
Vaca esférica, metáfora de la simplificación excesiva de los modelos científicos de la realidad;